Климат Одессы по классификации Кёппена — влажный континентальный (Dfa), близок к субтропическому (Cfa).

Общее описание климата 
Город расположился на побережье Одесского залива Черного моря. Основная часть города вместе с историческим центром расположена на равнине, высота которой составляет 50 метров над уровнем моря.
Главные факторы, оказывающие влияние на климат города:
Город расположен на берегу Чёрного моря.
Город открыт для всех ветров, всех направлений.

Среднегодовая температура +10,7° по Цельсию, такая же, как и в Париже, Вене, Симферополе. Самый холодный месяц — январь со средней температурой -0,5°. Самый теплый — июль, температура +22,6°. Осадков выпадает сравнительно мало, в среднем 453 миллиметра в течение года. Ясных солнечных дней в году примерно 250–300, дней с осадками — около 100, морозных — 63. Климат города схож с климатом Будапешта.

Климатограмма

Сезоны

Зима 
Зимний период длится с ноября по март (в то время как климатическая, когда средняя температура опускается ниже нуля — с середины декабря по середину февраля), из-за близости моря зима мягкая, малоснежная. Средняя температура самого холодного месяца, января –0,5 °C, а среднедневная температура воздуха за сезон составляет 1 °C–3 °C. Ночные заморозки приносят небольшую минусовую температуру и гололедицу на дорогах. Однако открытость города перед ветрами с севера и северо-востока иногда приносит сильные морозы до –14 °C..–20 °C. Как правило, днём стоит малооблачная погода, но солнце также характерно для этой поры года. В среднем бывает 23 дня, когда даже днем температура не поднимается выше нуля. Иногда выпадает небольшой снег, который  уже через несколько дней тает, оставляя после себя лишь слякоть. За всю зиму снежный покров лежит 37 дней.

Снежный покров

Весна 
Весна в Одессе, за исключением марта, тёплая. Как правило, уже в середине апреля в Одессу приходит по-настоящему весенняя погода. Несмотря на стабильную солнечную погоду, вечера, как правило, приносят ещё холода. Сезон обычно пасмурный, туманный из-за влияния моря, периодически идут дожди, но они носят кратковременный характер.
Апрель относительно тёплый, средняя температура месяца 9,5 °C. Май климатически является уже летним месяцем, средняя температура 15.6 °C, заморозки в этот месяц исключены.

Лето 
Самый длинный сезон во всем году, климатическое лето длится 145 дней, с мая  по сентябрь. В данный период включен и такой знаменитый период, как «бабье лето», он отличается сухим прозрачным воздухом и безветрием. Лето в Одессе довольно жаркое, самый теплый месяц — июль, средняя температура которого составляет +23 °C, максимальная +39 °C. В последние годы, однако, самым тёплым месяцем является август, когда днем температура воздуха поднимается до +28,6 °C. Рельеф местности  благоприятствует проникновению с запада насыщенных влагой масс из Атлантического океана, с юга влажного и теплого воздуха из бассейна Средиземноморья.

Осень 
Первая половина осени в Одессе – тёплая и солнечная. Первое существенное похолодание происходит в октябре. По утрам и вечерам становится зябко. В ноябре средняя температура опускается ниже 9 °C. Дожди учащаются, количество туманных дней увеличивается, уже в ноябре может установиться кратковременный снежный покров.

Изменение климата

Примечания

Ссылки 
http://www.pogodaiklimat.ru/climate/33837.htm 
http://kuyalnik.net/publikacii/5-klimat-odesskogo-kurortnogo-rayona.html 
http://www.vkrimu.ru/s22_klimat_odessi.html 
http://obzorurokov.ru/ukraina/myagkij-klimat-odessy.html 
http://www.turcalendar.ru/odessa/ 
http://vecherka.donetsk.ua/index.php?show=news&newsid=107718#.WSc4Wrj46XY 
https://web.archive.org/web/20171117125421/http://data.oceaninfo.info/atlas/Black/2_watertemp_station_98013_1.html
https://en.tutiempo.net/climate/ws-338370.html 

Одесса
Одесса